Села:
 Стінка — Львівська область, Золочівський район
 Стінка — Полтавська область, Чутівський район
 Стінка — Сумська область, Сумський район
 Стінка — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Стінка — Харківська область, Куп'янський район

Колишні населені пункти:
 Стінка — хутір, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район

Пам'ятка природи:
 Стінка — пам'ятка природи в межах Ямпільського району Вінницької області

Див. також 
 Стінки
 Доменна стінка (магнетизм)
 Доменна стінка (оптика)